Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 304001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 22 września 2001 do 13 października 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

304001-304100

304101-304200

304201-304300

304301-304400

304401-304500

304501-304600

304601-304700

304701-304800

304801-304900

304901-305000

Przypisy 

Lista planetoid 304001-305000